Heidi kan avse:

 Heidi (namn) – ett kvinnonamn
 Heidi (bok) – en serie barnböcker om en fattig flicka, författad av Johanna Spyri
 Heidi (TV-serie, 1978) – en schweizisk-tysk TV-serie från 1978
 Arupusu no shōjo Heidi - en japansk animerad TV-serie från 1974
 Heidi (TV-serie, 1993) - en amerikansk TV-serie från 1993
 Heidi (TV-serie, 2015) - en schweizisk animerad TV-serie från 2015
 Heidi (film, 1937) - en amerikansk film från 1937
 Heidi (film, 1952) – en schweizisk film från 1952
 Heidi (film, 1965) - en österrikisk film från 1965
 Heidi (film, 1968) - en amerikansk film från 1968
 Heidi (animerad film, 2005) - en animerad tysk-brittisk-kanadensisk samproduktion
 Heidi (brittisk film, 2005) – en engelsk film från 2005 med bland annat Max von Sydow
 2521 Heidi – en asteroid i huvudbältet